Ferdinand av Österrike-Este kan syfta på:

 Ferdinand av Österrike-Este (I), född 1754, död 1806, ärkehertig. 
 Ferdinand av Österrike-Este (II), född 1821, död 1849, ärkehertig.